„Наблюдателя“ е български игрален филм от 2001 година на режисьора Ивайло Джамбазов, по сценарий на Николай Стоянов. Оператор е Иван Варимезов. Художник на постановката е Атанас Янакиев.

Състав

Актьорски състав

Външни препратки 

 

Български филми
Филми от 2001 година
Филми на Ивайло Джамбазов